Cikatomas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikatomas, administrativ by, Banten, 
 Kecamatan Cikatomas, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar